Archibald Colquhoun ist der Name folgender Personen:

* Archibald Colquhoun (Jurist) (Archibald Campbell Colquhoun; 1756–1820), schottischer Jurist, Hochschullehrer und Politiker 
 Archibald Douglas Colquhoun (A. D. Colquhoun; 1894–1983), australischer Maler 
 Archibald Ross Colquhoun (1848–1914), britischer Forschungsreisender ud Kolonialbeamter